Cinq comtés des États-Unis portent le nom de comté de Pierce () :
 le comté de Pierce, situé dans l'État du Dakota du Nord ;
 le comté de Pierce, situé dans l'État de Géorgie ;
 le comté de Pierce, situé dans l'État du Nebraska ;
 le comté de Pierce, situé dans l'État de Washington ;
 le comté de Pierce, situé dans l'État du Wisconsin.